Diana Agrest (1945-), une architecte américaine et argentine ;
 Evgeni Agrest (1966-), un joueur d'échecs suédois.